Silver Lining – album di Bonnie Raitt del 2002
 Silver Lining (Crazy 'Bout You) – singolo di Jessie J, del 2012
 Silver Lining (Clap Your Hands) – singolo di Imany, del 2016